Sauber je moštvo Formule 1 s sedežem v švicarskem mestu Hinwil v bližini Züricha. Ustanovitelj moštva je Švicar Peter Sauber, ki se je v sedemdesetih letih 20. stoletja začel ukvarjati z izdelavo dirkalnikov.

Sauber je kot samostojno moštvo v Formuli 1 prvič sodeloval med sezonama  in . Od  je bilo moštvo znano kot Sauber Petronas, saj je v sodelovanju z malezijskim naftnim koncernom Petronas proizvajalo in razvijalo motorje in menjalnike, ki so jih oblikovali pri Ferrariju.

Med sezonama  in  je bil večinski lastnik Sauberja nemški proizvajalec avtomobilov BMW ter se je moštvo dirk udeleževalo pod nemško zastavo in imenom BMW Sauber.

Od  je Sauber spet dirkal kot samostojno moštvo pod švicarsko zastavo in s Ferrarijevimi motorji. V naslednjih letih sta bila lastnika moštva ustanovitelj Peter Sauber in vodja ekipe v Formuli 1 Monisha Kaltenborn, ki sta moštvo julija leta 2016 prodala švicarskemu podjetju Longbow Finance. V  se je začelo partnerstvo z italijanskim proizvajalcem avtomobilov Alfa Romeo ter se moštvo od  imenuje Alfa Romeo Racing, a še naprej dirka pod švicarsko zastavo in s Ferrarijevimi motorji.

Zgodovina

Prvič v Formuli 1 (1993-1996)

Željo Petra Sauberja po ustanovitvi moštva v Formuli 1 je v zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja podpiral nemški proizvajalec avtomobilov Mercedes-Benz. Ko je Sauberjevo moštvo debitiralo v Formuli 1 v sezoni 1993, so Mercedesovi inženirji nadzirali proizvodnjo motorjev pri britanskem podjetju Ilmor. V Sauberjevi drugi  je Mercedes tudi uradno dobavljal motorje švicarskemu moštvu.

Pri Sauberju sta v sezoni 1993 nastopala Avstrijec Karl Wendlinger in Finec JJ Lehto. Slednji je že na prvi dirki za Veliko nagrado Južne Afrike moštvu privozil prvi dve točki, saj je ciljno črto prečkal na petem mestu. Toda to ni bila napoved uspešnega boja Sauberja z najboljšimi moštvi v Formuli 1. V ostanku sezone so imeli veliko problemov z zanesljivostjo dirkalnikov. Tako Wendlinger kot tudi Lehto sta na 16 dirkah odstopila devetkrat, najboljša rezultata pa sta dosegla s po eno uvrstitvijo na četrto mesto.

Lehta je v sezoni 1994 nadomestil Nemec Heinz-Harald Frentzen, medtem ko je Wendlinger svoj sedež obdržal. Frentzen je nastopil na 15 dirkah, kjer se je štirikrat uvrstil med dobitnike točk in osemkrat odstopil. Wendlinger je sezono začel vzpodbudno, saj se je na prvih treh dirkah dvakrat uvrstil med dobitnike točk. Potem pa je na treningu pred četrto dirko za Veliko nagrado Monaka doživel hudo nesrečo in utrpel poškodbo glave, zaradi katere je bil nekaj tednov v komi in do konca sezone ni več nastopal. Pri Sauberju so se po Wendlingerjevi nesreči odločili, da niti Frentzen ne bo nastopil v Monaku, kasneje pa je Avstrijca pri moštvu nadomestil Italijan Andrea de Cesaris, ki je na devetih dirkah dosegel eno uvrstitev na šesto mesto in osemkrat odstopil. Na zadnjih dveh dirkah je njegov sedež prevzel Lehto.

Sauberjevo moštvo sta pred  kot glavna sponzorja začela podpirati avstrijski proizvajalec energijskih pijač Red Bull in malezijski naftni koncern Petronas. Oba sponzorja sta številna leta nadaljevala podpirati moštvo. Red Bull je odšel šele, ko si je pred  ustanovil lastno moštvo v Formuli 1. Petronas je ostal tudi po tem, ko je večinski delež v Sauberjevem moštvu pred sezono 2006 kupil BMW.

V sezonah 1995 in  so pri Sauberju uporabljali Fordove motorje, saj se je Mercedes kot dobavitelj motorjev združil z McLarnom. Wendlinger se je na začetku sezone 1995 vrnil v dirkalnik, medtem ko je Frentzen ostal njegov moštveni kolega. Po treh odstopih in eni uvrstitvi na 13. mesto je Wendlingerja pred peto dirko sezone nadomestil francoski novinec Jean-Christophe Boullion, ki je nastopil na naslednjih enajstih dirkah in dosegel dve uvrstitvi med dobitnike točk. Lastnik moštva Peter Sauber je potem na zadnjih dveh dirkah sezone spet dal priložnost Wendlingerju, a se je ta po koncu sezone odločil, da ne bo več nastopal v Formuli 1. Frentzen je v sezoni 1995 nastopil na vseh 17 dirkah in dosegel osem uvrstitev med dobitnike točk. S tretjim mestom v Monzi je moštvu privozil tudi prvo uvrstitev na stopničke v njegovi zgodovini.

V sezoni 1996 je Wendlingerja nadomestil Britanec Johnny Herbert, ki je edine točke osvojil z uvrstitvijo na tretje mesto na kontroverzni deževni dirki v Monaku, kjer je bil zadnji med vozniki, ki so prečkali ciljno črto. Frentzen je na tej dirki odstopil krog pred koncem, kar je bilo dovolj za uvrstitev na četrto mesto. Nemec se je med dobitnike točk do konca sezone uvrstil še dvakrat.

Partnerstvo s Petronasom in Ferrarijem (1997-2005)

V sezoni 1997 je moštvo začelo uporabljati motorje in menjalnike, ki so jih oblikovali pri Ferrariju. Te so pri Sauberju proizvajali in razvijali v sodelovanju s Petronasom, ki je bil v sezoni 1997 prvič prisoten kot uradni dobavitelj motorjev. Ferrari je moštvu dobavljal tudi večino drugih delov, ki jih je bilo dovoljeno licenčno uporabljati na dirkalnikih, celo neki Ferrarijevi inženirji so delo v Formuli 1 opravljali pri Sauberju. Zaradi tega je bilo slišati komentarje o podobnem izgledu Ferrarijevih in Sauberjevih dirkalnikov. FIA je od vsake ekipe zahtevala samostojno oblikovanje šasije, toda uradnih pritožb drugih moštev ni bilo.

Po prestopu Frentzna v moštvo Williams je pri Sauberju moštveni kolega Herberta postal Italijan Nicola Larini, nekdanji testni in nadomestni voznik pri Ferrariju. Larini je na prvi dirki dosegel šesto mesto in osvojil točko, a ga je kljub temu po petih dirkah nadomestil rojak Gianni Morbidelli, ki pa ga je na štirih dirkah zamenjal Argentinec Norberto Fontana. Herbert je nastopil na vseh 17 dirkah in Sauberju privozil preostalih 15 prvenstvenih točk v sezoni 1997. Britanec je prav tako dosegel tretjo uvrstitev na stopničke v zgodovini Sauberjevega moštva, saj je dirko za Veliko nagrado Madžarske končal na tretjem mestu.

Med sezonama  in  moštvo ni imelo večjih uspehov. Z občasnimi uvrstitvami na peto in šesto mesto si je v treh sezonah privozilo vsega skupaj 21 točk. V sezoni 1998 je moštveni kolega Herberta postal Francoz Jean Alesi, nekdanji stalni dirkač pri Ferrariju. Alesi je v prvi sezoni pri Sauberju moštvu privozil četrto uvrstitev na stopničke v njegovi zgodovini, ko je deževno dirko za Veliko nagrado Belgije končal na tretjem mestu. Alesi je tudi v  dirkal pri Sauberju, medtem ko je Herberta nadomestil Brazilec Pedro Diniz. Ta je v naslednji sezoni 2000 obdržal svoj sedež, Alesi pa je prestopil v moštvo Prost. Francoza je pri Sauberju nasledil Finec Mika Salo, ki je v sezoni 1999 na šestih dirkah pri Ferrariju zamenjal poškodovanega Michaela Schumacherja.

V  sta pri Sauberju nastopala dva mlada dirkača, Nemec Nick Heidfeld in finski novinec Kimi Räikkönen, ki sta osvojila vsega skupaj 21 točk. Moštvo se je na koncu te sezone uvrstilo na četrto mesto v prvenstvu konstruktorjev, kar je še danes najvišja uvrstitev Sauberja kot samostojnega moštva. Na prvi dirki v Avstraliji sta se oba dirkača uvrstila med dobitnike točk, medtem ko je Heidfeld na tretji dirki v Braziliji dosegel tretje mesto in moštvu privozil peto uvrstitev na stopničke v njegovi zgodovini. Räikkönen je v  prestopil v moštvo McLaren-Mercedes, kjer je nasledil legendarnega rojaka Miko Häkkinena, njegov sedež pri Sauberju pa je prevzel brazilski novinec Felipe Massa.

V  sta pri Sauberju nastopala nemška dirkača Heidfeld in Frentzen. Slednji je z uvrstitvijo na tretje mesto na predzadnji dirki sezone v Indianapolisu moštvu privozil šesto uvrstitev na stopničke v njegovi zgodovini. Heidfeld je to dirko končal na petem mestu. Kljub temu, da so v sezoni 2003 točke prvič podeljevali tudi za uvrstitve na sedmo in osmo mesto, se je tako Heidfeldu kot tudi Frentznu le trikrat uspelo uvrstiti med dobitnike točk.

Po koncu sezone 2003 se je 36-letni Frentzen poslovil od Formule 1, medtem ko je Heidfeld prestopil v moštvo Jordan. V  se je v Sauberjev dirkalnik vrnil Massa, ki je bil v sezoni 2003 testni in nadomestni voznik pri Ferrariju, njegov moštveni kolega pa je postal Italijan Giancarlo Fisichella, ki je v sezoni 2003 nastopal pri Jordanu. Fisichella se je v sezoni 2004 devetkrat uvrstil med dobitnike točk in pred sezono 2005 prestopil v moštvo Renault, medtem ko je njegov sedež pri Sauberju prevzel Kanadčan Jacques Villeneuve. Massa se je v sezonah 2004 in 2005 vsega skupaj devetkrat uvrstil med dobitnike točk, najboljši rezultat pa je dosegel z dvema uvrstitvama na četrto mesto. Pred sezono 2006 je pri Ferrariju kot stalni dirkač nadomestil rojaka Rubensa Barrichella.

Tovarniško moštvo BMW-ja (2006-2009)

Konec leta 2005 je večinski delež v moštvu od sponzorja Credit Suisse kupil nemški proizvajalec avtomobilov BMW, medtem ko je ustanovitelj moštva Peter Sauber obdržal 20-odstotni lastniški delež. BMW si je na ta način ustvaril svoje tovarniško moštvo v Formuli 1 in ga imenoval BMW Sauber. Sedež moštva je bil še naprej v Švici, zgolj motorje so proizvajali v Münchnu, a je BMW Sauber vseeno dirkal pod nemško zastavo.

Pri moštvu je v sezoni 2006 še naprej dirkal Villeneuve, medtem ko je Massin sedež prevzel povratnik Heidfeld. Ta je v sezoni 2005 nastopal pri moštvu Williams in podpisal pogodbo z BMW-jem, potem ko je bavarsko podjetje po šestih letih prekinilo sodelovanje z britanskim moštvom v vlogi dobavitelja motorjev. Villeneuva je po 12 dirkah nadomestil novinec Robert Kubica, ki je postal prvi poljski dirkač v Formuli 1 in moštvu na dirki za Veliko nagrado Kanade 2008 privozil edino zmago.

BMW Sauber se je v štirih sezonah udeležil vsega skupaj 70 dirk in dosegel 17 uvrstitev na stopničke. Heidfeld je nastopil na vseh 70 dirkah, Kubica pa je zabeležil 57 nastopov, saj ga je po hudi nesreči na dirki za Veliko nagrado Kanade 2007 na naslednji dirki za Veliko nagrado ZDA zamenjal tedanji testni in nadomestni voznik Sebastian Vettel.

Drugič kot samostojno moštvo (2010-2017)

Po odhodu BMW-ja je ustanovitelj Peter Sauber postal večinski lastnik moštva, ki je tako v sezoni 2010 dirkalo pod švicarsko zastavo in uporabljalo Ferrarijeve motorje. Poleg tega je po petnajstih letih odšel Petronas, ki je postal glavni sponzor novega Mercedesovega tovarniškega moštva, zaradi česar so pri Sauberju med sezono 2010 iskali nove sponzorje. Na podlagi pogojev iz pogodbe Concorde je FIA Sauberju šele pred začetkom  dovolila izbris besede »BMW« iz uradnega imena moštva, kljub temu, da na dirkalniku iz sezone 2010 ni bilo nobenega dela, ki so ga izdelali pri BMW-ju.

Moštvo v sezonah 2010 in 2011 ni imelo večjih uspehov, saj si je vsega skupaj 88 točk na dirkah večinoma privozilo z uvrstitvami med sedmim in desetim mestom. V sezoni 2010 se je Sauberju pridružil japonski dirkač Kamui Kobajaši, ki je v predhodni sezoni 2009 debitiral v Toyotinem dirkalniku. Moštveni kolega mu je bil izkušeni španski dirkač Pedro de la Rosa, ki ga je na zadnjih petih dirkah sezone 2010 nadomestil vrnjenec Heidfeld, potem pa v sezoni 2011 mehiški novinec Sergio Pérez.

V  so se rezultati izboljšali. Pérez se je na treh dirkah uvrstil na stopničke, saj je dosegel druga mesta v Maleziji in Italiji ter tretje mesto v Kanadi. Dva druga mesta Péreza sta še naprej najboljša uvrstitev Sauberja kot samostojnega moštva na neki dirki. Kobajaši je moštvu privozil še četrto uvrstitev na stopničke v tej sezoni, ko je svojo domačo dirko v Suzuki končal na tretjem mestu.

V  sta pri Sauberju nastopala Nemec Nico Hülkenberg in Mehičan Esteban Gutiérrez. Moštvo je sezono končalo s 57 osvojenimi točkami. Te mu je večinoma privozil Hülkenberg, ki se je na desetih dirkah uvrstil med dobitnike točk in dosegel najboljši rezultat s četrtim mestom na Veliki nagradi Koreje, medtem ko je Gutiérrez svojih edinih šest točk osvojil s sedmim mestom na Japonskem.

V  je Hülkenberga, ki se je vrnil v svoje prejšnje moštvo Force India, nadomestil rojak Adrian Sutil, medtem ko je sedež drugega dirkača obdržal Gutiérrez. Tega leta so bili Sauberjevi rezultati klavrni. Voznikoma se pogosto ni uspelo uvrstiti v drugi krog kvalifikacij, medtem ko je najboljši rezultat na dirkah dosegel Sutil z dvema uvrstitvama na enajsto mesto. Moštvo je zaradi tega prvič v svoji zgodovini končalo sezono brez osvojene točke.

V sezonah  in  sta pri Sauberju nastopala Šved Marcus Ericsson in Brazilec Felipe Nasr, ki sta moštvu v prvi sezoni privozila vsega skupaj 36 točk. Na prvi dirki v Avstraliji sta se oba voznika uvrstila med dobitnike točk, saj je Nasr dirko končal na petem, Ericsson pa na osmem mestu. V ostanku sezone sta točke večinoma osvajala z uvrstitvami med osmim in desetim mestom, saj je edino boljšo uvrstitev dosegel Nasr s šestim mestom v Rusiji.

Sezona 2016 je bila spet klavrna, saj je Nasr z devetim mestom na svoji domači dirki v Braziliji Sauberju privozil edini dve točki tega leta. Med sezono sta moštvo njegova lastnika Peter Sauber in Monisha Kaltenborn prodala švicarskemu podjetju Longbow Finance. Sicer se je ustanovitelj Sauberja od Formule 1 poslovil že leta 2012, ko je Kaltenborn namesto njega prevzela vlogo vodje ekipe. Na tem položaju je ostala do junija 2017, ko je zapustila Sauber zaradi nestrinjanja s plani podjetja Longbow Finance v zvezi s prihodnostjo moštva. 

Namesto Nasra se je Sauberju pred začetkom  pridružil Nemec Pascal Wehrlein, ki je v sezoni 2016 prvič nastopal v Formuli 1 pri propadlem moštvu Manor Racing. Zaradi poškodbe je Wehrlein v Sauberjevem dirkalniku debitiral šele na tretji dirki v Šanghaju, medtem ko ga je na prvih dveh dirkah nadomestil italijanski novinec Antonio Giovinazzi. Sezona 2017 Sauberju ni prinesla boljše rezultate. Wehrlein je z uvrstitvama na osmo mesto v Španiji in deseto mesto v Azerbajdžanu moštvu privozil edinih pet točk tega leta, medtem ko je Ericsson na teh dveh dirkah z uvrstitvama na enajsto mesto dosegel svoj najboljši rezultat sezone.

Partnerstvo z Alfo Romeom (2018-danes)

Novembra leta 2017 so pri Sauberju sporočili, da so z italijanskim proizvajalcem avtomobilov Alfa Romeo podpisali pogodbo o večletnem tehničnem in komercialnem partnerstvu, medtem ko jim bo motorje še naprej dobavljal Ferrari. V  je moštvo nastopalo pod imenom Alfa Romeo Sauber F1 Team, pred začetkom sezone 2019 pa se je preimenovalo v Alfa Romeo Racing, a so pri Sauberju hkrati sporočili, da gre zgolj za spremembo imena.

V sezoni 2018 je bil moštveni kolega Ericssona novinec in Ferrarijev varovanec Charles Leclerc, ki se je v vlogi testnega in nadomestnega voznika Sauberju pridružil že v sezoni 2017. Leclerc se je na desetih dirkah uvrstil med dobitnike točk. V Azerbajdžanu je dirko končal na šestem mestu, proti koncu sezone pa se je na štirih dirkah uvrstil na sedmo mesto. Leclerc je v sezoni 2018 osvojil 39 od vsega skupaj 48 točk moštva.

To je bilo dovolj, da pred sezono 2019 prestopi v Ferrarijev dirkalnik in pri italijanskem moštvu nadomesti 39-letnega Kimija Räikkönena, ki pa se je 17 let po svoji debitantski sezoni pri Sauberju vrnil v švicarsko moštvo. Drugi sedež je od Ericssona prevzel dotedanji testni in nadomestni voznik Giovinazzi, a je Šved vseeno ostal pri moštvu kot novi testni in nadomestni voznik. Najboljši rezultat v tej sezoni je bil dosežen v Braziliji, kjer se je Räikkönen uvrstil na četrto mesto pred Giovinazzijem. S 57 osvojenimi točkami je moštvo Alfa Romeo na koncu sezone 2019 zasedlo osmo mesto v skupnem seštevku konstruktorskega prvenstva.

V  sta Räikkönen in Giovinazzi obdržala svoja sedeža. Ker je Ericsson odšel dirkati v severnoameriško prvenstvo formul IndyCar Series, je vlogo testnega in nadomestnega voznika prevzel dotedanji stalni dirkač Williamsa Robert Kubica, ki je sicer v prvih letih svoje kariere v Formuli 1 dirkal pri moštvu BMW Sauber. Kubica je v moštvo Alfa Romeo pripeljal tudi novega glavnega sponzorja – poljsko naftno podjetje PKN Orlen.

V sezoni 2020 dirkalnik ni bil konkurenčen. Tako Räikkönen kot tudi Giovinazzi sta osvojila le štiri točke. Finec se je med dobitnike točk uvrstil z dvema devetima mestoma, medtem ko si je Italijan točke privozil z eno uvrstitvijo na deveto in dvema uvrstitvama na deseto mesto. Ker sta slabo sezono imeli tudi moštvi Haas (tri točke) in Williams (brez točk), je bilo moštvu Alfa Romeo teh osem točk vseeno dovolj za ubranitev osmega mesta v skupnem seštevku konstruktorskega prvenstva.

Räikkönen in Giovinazzi sta v  tretje zaporedno leto dirkala pri moštvu Alfa Romeo, Kubica pa je še naprej imel vlogo testnega in nadomestnega voznika. Moštvo je osvojilo 13 točk in sezono končalo na devetem mestu v skupnem seštevku konstruktorskega prvenstva. Räikkönen je z osmima mestoma na dirkah v Rusiji in Mehiki dosegel najboljšo uvrstitev moštva v sezoni.

V  bosta pri moštvu nastopala Valtteri Bottas in novinec Guanju Džov.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!colspan="28"| Sauber
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C12
| rowspan="3"| Sauber (Ilmor) 2175 3.5 V10
| rowspan="3"| 
|
| JAR
| BRA
| EU
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 12
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Karl Wendlinger
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  JJ Lehto
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| C13
| rowspan="5"| Mercedes 2175B 3.5 V10
| rowspan="5"| 
|
| BRA
| PAC
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| EU
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="5"| 12
!rowspan="5"| 8.
|-
|align="left"|  Karl Wendlinger
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Andrea de Cesaris
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  JJ Lehto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heinz-Harald Frentzen
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| C14
| rowspan="4"| Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
| rowspan="4"| 
|
| BRA
| ARG
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| EU
| PAC
| JAP
| AVS
|
|
|
|
! rowspan="4"| 18
! rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  Karl Wendlinger
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"| 
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heinz-Harald Frentzen
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C15
| rowspan="3"| Ford JD Zetec-R 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| ARG
| EU
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
|
|
|
|
|
! rowspan="3"| 11
! rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Johnny Herbert
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 10
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heinz-Harald Frentzen
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| C16
| rowspan="5"| Petronas SPE-01 3.0 V10
| rowspan="5"| 
|
| AVS
| BRA
| ARG
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| AVT
| LUK
| JAP
| EU
|
|
|
|
! rowspan="5"| 16
! rowspan="5"| 7.
|-
|align="left"|  Johnny Herbert
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 8
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nicola Larini
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gianni Morbidelli
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 10
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Norberto Fontana
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 14
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C17
| rowspan="3"| Petronas SPE-01D 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| ARG
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| AVT
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| LUK
| JAP
|
|
|
|
|
! rowspan="3"| 10
! rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Johnny Herbert
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C18
| rowspan="3"| Petronas SPE-03A 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| AVT
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| EU
| MAL
| JAP
|
|
|
|
|
! rowspan="3"| 5
! rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro Diniz
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C19
| rowspan="3"| Petronas SPE 04A 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| SMR
| VB
| ŠPA
| EU
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| ZDA
| JAP
| MAL
|
|
|
|
! rowspan="3"| 6
! rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Pedro Diniz
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mika Salo
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 8
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C20
| rowspan="3"| Petronas 01A 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BRA
| SMR
| ŠPA
| AVT
| MON
| KAN
| EU
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
! rowspan="3"| 21
! rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Nick Heidfeld
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| C21
| rowspan="4"| Petronas 02A 3.0 V10
| rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| BRA
| SMR
| ŠPA
| AVT
| MON
| KAN
| EU
| VB
| FRA
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
! rowspan="4"| 11
! rowspan="4"| 5.
|-
|align="left"|  Nick Heidfeld
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 7
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heinz-Harald Frentzen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C22
| rowspan="3"| Petronas 03A 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BRA
| SMR
| ŠPA
| AVT
| MON
| KAN
| EU
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| ITA
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
|
! rowspan="3"| 19
! rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Nick Heidfeld
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Heinz-Harald Frentzen
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C23
| rowspan="3"| Petronas 04A 3.0 V10 90°
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| SMR
| ŠPA
| MON
| EU
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| KIT
| JAP
| BRA
|
|
|
! rowspan="3"| 34
! rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Giancarlo Fisichella
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| C24
| rowspan="3"| Petronas 05A 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| SMR
| ŠPA
| MON
| EU
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| BRA
| JAP
| KIT
|
|
! rowspan="3"| 20
! rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Jacques Villeneuve
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 10
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|-
!colspan="28"| BMW Sauber
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| F1.06
|rowspan="4"| BMW P86/6 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| BAH
| MAL
| AVS
| SMR
| EU
| ŠPA
| MON
| VB
| KAN
| ZDA
| FRA
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| KIT
| JAP
| BRA
|
|
|
!rowspan="4"| 36
!rowspan="4"| 5.
|-
|align="left"| Nick Heidfeld
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"| Jacques Villeneuve
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| Robert Kubica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| F1.07
|rowspan="4"| BMW P86/7 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| EU
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
|
|rowspan="4" style="background:#DFDFDF;"| 101
|rowspan="4" style="background:#DFDFDF;"| 2.
|-
|align="left"| Nick Heidfeld
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|
|
|
|
|-
|align="left"| Robert Kubica
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|-
|align="left"| Sebastian Vettel
|
|
|
|
|
|
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1.08
|rowspan="3"| BMW P86/8 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| TUR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|135
|rowspan="3" style="background:#FFDF9F;"|3.
|-
|align="left"| Nick Heidfeld
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|
|
|
|-
|align="left"| Robert Kubica
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#FFDF9F;"| 3
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1.09
|rowspan="3"| BMW P86/9 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
!rowspan="3"| 36
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"| Robert Kubica
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 18
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#DFFFDF;"| 4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 8
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|style="background:#DFDFDF;"| 2
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|
|
|
|
|-
|align="left"| Nick Heidfeld
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#DFDFDF;"| 2‡
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 19
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|style="background:#DFFFDF;"| 7
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 6
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#DFFFDF;"| 5
|
|
|
|
|-
!colspan="28"| Sauber
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| C29
|rowspan="4"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="4"| 44
!rowspan="4"| 8.
|-
|align="left"|  Pedro de la Rosa
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nick Heidfeld
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|-
|align="left"|  Kamui Kobajaši
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| C30
|rowspan="4"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
|
|
!rowspan="4"| 44
!rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  Kamui Kobajaši
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|
|
|-
|align="left"|  Sergio Pérez
|style="background:#000000; color:white"| DSQ
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#F1F8FF;"| PO
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|-
|align="left"|  Pedro de la Rosa
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C31
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
!rowspan="3"| 126
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Kamui Kobajaši
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 18†
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 9
|
|-
|align="left"|  Sergio Pérez
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C32
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| KOR
| JAP
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
|
!rowspan="3"| 57
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Nico Hülkenberg
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 19†
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|
|
|-
|align="left"|  Esteban Gutiérrez
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 20†
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C33
|rowspan="3"| Ferrari 059/3 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| KIT
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"|  Esteban Gutiérrez
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14†
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|-
|align="left"|  Adrian Sutil
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 21†
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 16
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C34
|rowspan="3"| Ferrari 060 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="3"| 36
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Marcus Ericsson
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 14
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Nasr
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 20†
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C35
|rowspan="3"| Ferrari 061 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 2
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"|  Marcus Ericsson
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|-
|align="left"|  Felipe Nasr
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 20
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|-
!rowspan="4"|
|rowspan="4"|C36
|rowspan="4"|Ferrari 061 1.6 V6 t
|rowspan="4"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="4"|5
!rowspan="4"|10.
|-
|align="left"| Marcus Ericsson
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|18†
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|18
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|17
|
|-
|align="left"| Pascal Wehrlein
| WD
|
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|14
|
|-
|align="left"| Antonio Giovinazzi
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#efcfff"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Zunanje povezave 

 Sauber Group
 Alfa Romeo Racing 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1976